P116 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 116, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament